Глоувър може да се отнася за:

 Роджър Глоувър (р.1945), британски роккитарист-басист
 Дани Глоувър (р.1946), киноартист от САЩ